Felsenhäusl ist der Ortsname von

 Felsenhäusl (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Felsenhäusl (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern